Springborn ist ein deutscher Familien- und Ortsname:

 Springborn (Familienname),sowie:
 Springborn, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, seit 1945: Stoczek (Kiwity) im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kloster Springborn, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, jetzt: Kloster Stoczek (polnisch: Stoczek Klasztorny) im Powiat Lidzbarski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Springborn, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Parowa (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Springborn, historischer Name des Dorfes Lissen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945:  Lisy (Banie Mazurskie)  im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen